Christophe Perrillat-Collomb (ur. 19 stycznia 1979 r. w Annecy) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu Douanes Grand-Bornand.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Christophe Perrillat pojawił w styczniu 1998 roku podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Pontresinie, gdzie zajął 26. miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym. Rok później, na Mistrzostwach Świata Juniorów w Saalfelden w biegu na 10 km klasykiem był szesnasty.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 marca 2000 roku w Lahti, zajmując 45. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero blisko rok później, 13 stycznia 2001 roku w Soldier Hollow, zajmując 28. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2000/2001 zajął ostatecznie 108. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2005/2006, który ukończył na 70. pozycji.

Pierwszą dużą imprezą w jego karierze były Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 roku, gdzie zajął 56. miejsce w biegu łączonym na 20 km, a wspólnie z kolegami był ósmy w sztafecie. Cztery lata później, podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie Francuzi w składzie: Christophe Perrillat, Alexandre Rousselet, Emmanuel Jonnier i Vincent Vittoz zajęli w sztafecie czwartą pozycję, przegrywając walkę o brązowy medal ze Szwedami. Indywidualnie najlepiej wypadł w biegu na 15 km klasykiem, który ukończył na 24. pozycji. W latach 2003-2011 startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie zajął 15. miejsce na dystansie 50 km stylem klasycznym, a w sztafecie był szósty.

Od 2004 roku Perrillat startuje także w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu pięciokrotnie stawał na podium w tym dwukrotnie zwyciężał. Pierwszy triumf odniósł 14 marca 2004 roku, kiedy wygrał szwajcarski maraton Engadin Skimarathon. Zwyciężył także we francuskim Transjurassienne 14 lutego 2010 roku. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2009/2010, w którym zajął 13. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 108.
 sezon 2001/2002: 139.
 sezon 2003/2004: 80.
 sezon 2004/2005: 95.
 sezon 2005/2006: 70.
 sezon 2006/2007: 120.
 sezon 2007/2008: 103.
 sezon 2008/2009: 96.
 sezon 2010/2011: 107.
 sezon 2011/2012: 75.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Perrillat nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 14.
 sezon 2005/2006: 34.
 sezon 2007/2008: 24.
 sezon 2008/2009: 95.
 sezon 2009/2010: 13.
 sezon 2010/2011: 29.
 sezon 2012/2013: 16.
 sezon 2013/2014: 8.
 sezon 2014/2015: 6.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Annecy